Borcherding ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Borcherding (* 1957), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Synchronsprecher
 Anna Margarete Borcherding (1701–1716), jüngste Tochter des Pferdearztes Johann Albrecht Borcherding, siehe Geschnürte Jungfrau

 Horst Borcherding (1930–2015), deutscher Fußballtorhüter
 Johann Friedrich Borcherding (1849–1924), deutscher Pädagoge und Naturkundler
 Johanna Borcherding (1876–1960), Lehrerin, Naturkundlerin und Mitbegründerin des Stadtgartens Vegesack
 Oska Melina Borcherding (* 1993), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Borcherding (Familie)